Barnstorff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Barnstorff (1645–1704), deutscher Mediziner und Professor in Rostock
 Eberhard Barnstorff (1672–1712), deutscher Mediziner; Professor der Medizin und Stadtphysicus in Greifswald
 Hermann Barnstorff (1891–1979), deutscher Germanist, Philologe und Hochschullehrer
 Johann Barnstorff (1648–1705), deutscher Jurist und Professor in Rostock

Siehe auch
 Barnstorf (Begriffsklärung)
 Bernsdorf
 Bernsdorff
 Bernstorf
 Bernstorff